Alabama Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alabama Creek (Hutlinana Creek) im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alabama Creek (James River) im Bundesstaat Virginia
 Alabama Creek (Neches River) im Bundesstaat Texas
 Alabama Creek (North Canadian River) im Bundesstaat Oklahoma

Alabama Creek steht für:
 Alabama Creek WMA, Park im Bundesstaat Texas